Die 44. Rennrodel-Europameisterschaften wurden vom 12. bis 13. Januar 2013 im Rahmen des 6. Weltcuprennens der Saison 2012/2013 auf der Rennrodelbahn Oberhof ausgetragen. Damit wurde von dem zuvor biannualem Austragungsmodus des europäischen Championats abgewichen und die Kontinentalmeisterschaft nunmehr im Jahresrhythmus durchgeführt.

Einsitzer Frauen 

Datum: 12. Januar
25 Starterinnen. Natalie Geisenberger gewann ihren zweiten Europameistertitel nach 2008.

Einsitzer Männer 

Datum: 13. Januar
38 Starter. Felix Loch gewann seinen ersten Europameistertitel.

Doppelsitzer Männer 

Datum: 12. Januar
23 Doppel am Start. Eggert / Benecken gewannen mit dem Europameistertitel ihre erste internationale Meisterschaft.

Staffel 

Datum: 13. Januar

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Event Results (englisch)

2013
Sportveranstaltung 2013
Europameisterschaften 2013